Michaił Siemionow (ros. Михаил Семёнов; błr. Міхаіл Сямёнаў, Michaił Siamionau; ur. 6 lutego 1986 w Pskowie) – białoruski, a wcześniej rosyjski, biegacz narciarski.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawił się w 15 listopada 2003 roku, podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego w rosyjskim Kirowsk, gdzie na dystansie 10 km stylem dowolnym zajął 29. miejsce

W Pucharze Świata zadebiutował 20 stycznia 2007 roku w Rybińsku, gdzie zajął 29. miejsce na dystansie 30 km stylem dowolnym. Pucharowe punkty zdobył w tych samych zawodach.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium 
Siemionow nigdy nie stał na podium indywidualnych zawodów Pucharu Świata.

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Biathlon

Miejsca w poszczególnych konkursach

Bibliografia

Przypisy 

Białoruscy biegacze narciarscy
Ludzie urodzeni w Pskowie
Rosyjscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1986